Мост Дружбы — название ряда мостов, соединяющих страны через реки или проливы. Наиболее известные мосты Дружбы:

 Мост Дружбы (Парагвай — Бразилия) — соединяет Парагвай и Бразилию;
 Мост Дружбы (Афганистан — Узбекистан) — соединяет Афганистан и Узбекистан;
 Дунайский мост (ранее известен как Мост Дружбы) — соединяет Румынию и Болгарию;
 Мост Дружбы (Катар — Бахрейн) — соединяет Катар и Бахрейн;
 Мост Китайско-корейской дружбы — соединяет КНР и КНДР;
 Мост Дружбы (Китай — Непал) — соединяет КНР и Непал;
 Афгано-таджикский «Мост дружбы» — соединяет Афганистан и Таджикистан;
 Мост тайско-лаосской дружбы, Второй мост тайско-лаосской дружбы, Третий мост тайско-лаосской дружбы, Четвёртый мост тайско-лаосской дружбы — соединяют Таиланд и Лаос;
 Нарвский мост Дружбы — соединяет Россию и Эстонию;
 Мост Дружбы (Макао — Тайпа) — соединяет острова Макао и Тайпа;
 Автомобильный мост через Суэцкий канал (также известен как Мост Египетско-Японской Дружбы);
 Мост Дружбы  через реку Туманную (Туманган) юго-западнее ст. Хасан на границе России и КНДР.

Также мосты Дружбы — автомобильный и железнодорожный — мосты в городе Выборге; проложенные по ним дороги соединяют Россию и Финляндию.